Herbert Albrecht (beeldhouwer), een Oostenrijks beeldhouwer
 Herbert Albrecht (gouwleider), een Duits politicus